Denna artikel listar friidrottsrekord i hoppgrenar.

För att ett resultat skall kunna räknas som världsrekord, måste det ha uppnåtts i en officiell tävling enligt IAAF:s regelverk och ha uppmätts med av förbundet godkänd utrustning. Idrottaren som presterat resultatet och ytterligare minst två deltagare i tävlingen där resultatet uppnåtts måste vara licensierade hos ett friidrottsförbund anslutet till IAAF. Tävlingsgrenen måste vara en renodlad dam- eller herrtävling; resultat från blandade tävlingar godtas inte. För att rekordet skall ratificeras, måste idrottaren ha genomgått ett dopningstest vid tävlingens slut. Rekord kan också sättas i respektive gren vid tävling i mångkamp. Fler regler, till exempel högsta tillåtna vindstyrkor, gäller för vissa grenar.

Höjdhopp 
För att ett resultat skall kunna godkännas som världsrekord i höjdhopp, gäller de allmänna förutsättningar som anges i artikelinledningen, i korthet att det måste vara i en officiell tävling, minst tre deltagare av samma kön. För att rekordet skall ratificeras, måste idrottaren ha genomgått ett dopningstest vid tävlingens slut.

Dessutom måste resultatet ha mätts upp med godkänd automatisk mätutrustning eller av tre officiella domare med godkänd manuell mätutrustning som kontrollerats av en kvalificerad mätdomare.

De allra främsta höjdhopparna på herrsidan, utomhus sju stycken, har personliga rekord på 240 centimeter eller mer. En gräns för den yppersta eliten på damsidan kan sägas ligga på 200 centimeter, en höjd som klarats av drygt femtio hoppare.

Herrar, utomhus

Damer utomhus

Herrar inomhus

Damer inomhus

Stavhopp 
För att ett resultat skall kunna godkännas som världsrekord i stavhopp gäller, förutom de förutsättningar som anges i artikelinledningen, att:
Resultatet måste ha mätts upp med godkänd automatisk mätutrustning eller av tre officiella domare med godkänd manuell mätutrustning som kontrollerats av en kvalificerad mätdomare.
Det finns endast ett världsrekord för herrar och ett för damer, oavsett om det kommit utomhus eller inomhus (sedan 2000).

Stavhoppningens store gigant är Sergej Bubka, som blev först i världen att hoppa över sex meter. Från 1983 till 1997 vann han samtliga VM utomhus och tog fyra guld inomhus. Han satte världsrekord utomhus 17 gånger och inomhus 18. Damernas stavhopp har bara haft mästerskapsstatus sedan 1996 och officiella världsrekord började noteras så sent som 1995. Rekordnivån ligger en dryg meter under herrarnas.

Herrar utomhus

Damer utomhus

Herrar inomhus

Damer inomhus

Längdhopp 
För att ett resultat skall kunna godkännas som världsrekord i längdhopp gäller, förutom de förutsättningar som anges i artikelinledningen, att:
resultatet måste ha mätts upp med godkänd automatisk mätutrustning eller av tre officiella domare med godkänd manuell mätutrustning som kontrollerats av en kvalificerad mätdomare. 
för längdhopp gäller en vindstyrkegräns på max 2 m/s medvind för att rekordet ska kunna godkännas.

Längdhoppshistorien innehåller friidrottens kanske mest spektakulära världsrekord. När Bob Beamon hoppade 8,90 meter i OS-finalen i Mexico City 1968 slog han Igor Ter-Ovanesians och Ralph Bostons gällande rekord med över en halvmeter. Hoppet var nästan 60 centimeter längre än Beamons näst längsta hopp i karriären och överträffades inte förrän 1991.

Herrar utomhus

Damer utomhus

Herrar inomhus

Damer inomhus

Tresteg 
För att ett resultat skall kunna godkännas som världsrekord i tresteg gäller, förutom de förutsättningar som anges i artikelinledningen, att:
resultatet måste ha mätts upp med godkänd automatisk mätutrustning eller av tre officiella domare med godkänd manuell mätutrustning som kontrollerats av en kvalificerad mätdomare.
för tresteg gäller en vindstyrkegräns på max 2 m/s medvind för att rekordet ska kunna godkännas.

Världsrekord för herrar har i tresteg noterats sedan Dan Ahearn hoppade 15,52 meter 1911. Numera har de bästa hopparna, t.ex. Jonathan Edwards och Christian Taylor, passerat 18 meter. Det första världsrekordet för damer ratificerades så sent som 1990, när Li Huirong hoppade 14,54 meter. Under fem års tid förbättrades rekordet med nästan en meter, men sedan Inessa Kravets hoppade 15,50 meter 1995 har nivån inte utvecklats ytterligare.

Herrar utomhus

Damer utomhus

Herrar inomhus

Damer inomhus

Referenser

Källor
Part Three Statistics Handbook – IAAF World Indoor Championships – Istanbul 2012, sid 262-
IAAF senior outdoor High Jump men
IAAF senior outdoor High Jump women
Linda Sandblom hyppäsi korkeuden uuden SE-tuloksen – rikkoi samalla Rion olympiarajan Läst 6 april 2017
Finländskt rekord och EM-gräns för Linda Sandblom Läst 10 april 2017

Friidrottsrekord